Monju bezeichnet

 den Bodhisattva Manjushri (japanische Namensform)
 danach benannt das Kernkraftwerk Monju in Japan
 den Ort Monju (Nepal) im Khumbu
 den Ort Monju (Gifu) in der Präfektur Gifu, Japan
 den Ort Monju (Kyoto) in der Präfektur Kyoto
 eine japanische Schwertschmiedeschule, siehe Monju-Schule
 Monju (Zug), Reisezug der West Japan Railway Company